Egense kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Egense (Mou Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mou Sogn
 Egense (Norup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Norup Sogn
 Egense (Stubberup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stubberup Sogn
 Egense (Egense Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Egense Sogn
 Egense (Vålse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vålse Sogn